Gardenia – genere di piante della famiglia delle Rubiaceae
Gardenia – nome proprio di persona italiano femminile
Gardenia – personaggio della serie Pokémon
Gardenia – quartiere di Reggio Emilia
Gardenia – rivista italiana di giardinaggio e di cultura del verde
Gardenia – singolo dei Kyuss del 1995
Gardenia – singolo dei Malice Mizer del 2001